Letadlové soustavy tvoří součást konstrukce letadla. Zabezpečují některé funkce související s provozem letadla.

Rozdělení letadlových soustav 

Letadlové soustavy dělíme na silové soustavy a soustavy vybavení letadla

Silové soustavy 
Silové soustavy přeměňují část mechanické energie pohonné jednotky v jiný druh energie, kterou přenášejí na místo potřeby a zde jí opět mění v mechanickou, která je většinou využita k ovládání části draku (např. vysunutí a zasunutí podvozku, vztlakových klapek apod.)

Silové soustavy obsahují:
zdroj energie (čerpadlo, kompresor,generátor, akumulátor)
pracovní prostředí (kapalina, vzduch, vodič)
řídicí orgány (kohouty, šoupátka, relé, vypínače)
pracovní orgány (pracovní válce, elektromotory)
pojistné orgány (pojistné ventily, omezovače)
Mezi silové soustavy patří:
Hydraulická soustava
Pneumatická soustava
Elektrická soustava
Smíšená soustava

Soustavy vybavení letadla 
do soustav vybavení letadla patří: 
Palivová soustava
Olejová soustava
Klimatizační soustava
Odmrazovací soustava
Protipožární soustava
Kyslíková soustava
Soustava inertního plynu
Vodní soustava

Požadavky na letadlové soustavy všeobecně 
Konstrukční požadavky - Požadujeme co nejmenší hmotnost a rozměry, výrobní jednoduchost, zaměnitelnost mezi jednotlivými typy letadel.
Výkonové požadavky - Soustava musí zabezpečit funkci pro kterou je navržena. Například silová soustava musí přenést dostatek energie pro vysunutí podvozku, protipožární soustava musí být dostatečně účinná.
Provozní požadavky - Soustava musí spolehlivě fungovat za všech režimů a výšek letu. Musí mít jednoduché ovládání a účelnou signalizaci, musí umožňovat zálohování, jednoduchou údržbu, kontrolu, montáž a demontáž.

Konstrukce letadel